

Geografia 
 Don Bosco, quartiere di Roma
 Don Bosco, circoscrizione di Bolzano
 Don Bosco, frazione di Brescia
 Borgo Don Bosco, rione di Asti
 Castelnuovo Don Bosco – comune della provincia di Asti
 Colle Don Bosco – frazione di Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti

Persone 
 Don Giovanni Bosco – presbitero italiano, venerato come santo

Sport 
 Don Bosco Livorno – squadra di pallacanestro italiana
 Varazze Don Bosco – società calcistica italiana

Televisione 
 Don Bosco – miniserie televisiva del 2004

Altro 

 Don Bosco – film del 1935 diretto da Goffredo Alessandrini
 Don Bosco – film del 1988 diretto da Leandro Castellani
 Basilica di Don Bosco – chiesa di Castelnuovo Don Bosco
 Biblioteca Don Bosco – biblioteca italiana, sita a Roma 
 Teatro Don Bosco – teatro di Borgo San Lorenzo
 Volontarie di Don Bosco – istituto cattolico secolare femminile